El nombre Cipolletti puede hacer referencia a:

 El ingeniero César Cipolletti.
 La ciudad Argentina de Cipolletti.
 El club de fútbol argentino Club Cipolletti.